Citizens Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Citizens Bank Building (North Carolina), NRHP-Nr. 90000545
 Citizens Bank Building (Oklahoma), NRHP-Nr. 81000467